Рослятинское сельское поселение — сельское поселение в составе Бабушкинского района Вологодской области.
Центр — село Рослятино.

Население по данным переписи 2010 года — 2217 человек, оценка на 1 января 2012 года — 2128 человек.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Рослятинского сельского поселения находились:
 Рослятинский сельсовет с центром Рослятино, включавший 16 населённых пунктов (ОКАТО 19 208 852),
 Жубрининский сельсовет с центром Жубрино, включавший 11 населённых пунктов (ОКАТО 19 208 828).

16. июля 2001 года упразднён посёлок Вымполож Рослятинского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Бабушкинского района были образованы
 Рослятинское сельское поселение с центром Рослятино, в которое вошёл Рослятинский сельсовет,
 Жубрининское сельское поселение с центром Жубрино, в которое вошли Жубрининский сельсовет и посёлок Илезка Игмасского сельсовета Нюксенского района.

8 апреля 2009 года Рослятинское и Жубрининское сельские поселения были объединены с образованием единого Рослятинского поселения с центром в селе Рослятино.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 27 населённых пунктов, в том числе
21 деревня,
4 посёлка,
2 села.

 Упразднённые населённые пункты

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт сельского поселения.
Рослятинское сельское поселение на сайте Бабушкинского муниципального района.

Муниципальные образования Бабушкинского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области